В Нидерландах насчитывается 20 национальных парков:

Ссылки 
 Официальный сайт нидерландских национальных парков.

Национальные парки
Нидерланды